Гейерманс

Известные носители 
 Гейерманс, Георгий Логгинович (1900—1942) — советский историк.
 Гейерманс, Герман (1864—1924) — нидерландский писатель.

Страницы значений:Однофамильцы